Grupp F i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 15 juni till 25 juni 2014.

Tabell

Matcher

Argentina mot Bosnien och Hercegovina 

{{Resultat med trupp|id=ARG-BIH
|nr       = 11
|bild     = ARG-BIH 2014-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sead Kolašinac Lionel Messi 
|mål2     =  Vedad Ibišević
|arena    = Estádio do Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 74738
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2=  
}}

Iran mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=IRN-NGA
|nr       = 12
|bild     = IRN-NGA 2014-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Arena da Baixada
|spelplats= Curitiba
|publik   = 39081
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  John Obi Mikel
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Argentina mot Iran

{{Resultat med trupp|id=ARG-IRN
|nr       = 27
|bild     = ARG-IRN 2014-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Lionel Messi 
|mål2     = 
|arena    = Mineirão
|spelplats= Belo Horizonte
|publik   = 57698
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nigeria mot Bosnien och Hercegovina

{{Resultat med trupp|id=NGA-BIH
|nr       = 28
|bild     = NGA-BIH 2014-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Peter Odemwingie 
|mål2     = 
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 40499
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Peter Odemwingie
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nigeria mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=NGA-ARG
|nr       = 43
|bild     = NGA-ARG 2014-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Ahmed Musa 
|mål2     =  Lionel Messi Marcos Rojo
|arena    = Estádio Beira-Rio
|spelplats= Porto Alegre
|publik   = 43285
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Bosnien och Hercegovina mot Iran

{{Resultat med trupp|id=BIH-IRN
|nr       = 44
|bild     = BIH-IRN 2014-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Edin Džeko Miralem Pjanić Avdija Vršajević 
|mål2     =  Reza Ghoochannejhad
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 48011
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Edin Džeko
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp F
Sport i Belo Horizonte
Sport i Cuiabá
Sport i Curitiba
Sport i Porto Alegre
Sport i Rio de Janeiro
Sport i Salvador, Brasilien